Le Championnat d'Europe de rink hockey masculin 1987 est la  de la compétition organisée par le Comité européen de rink hockey et réunissant les meilleures nations européennes. Cette édition a lieu à Oviedo, en Espagne.

L'équipe du Portugal remporte pour la seizième fois le titre européen de rink hockey, après quatre éditions sans titre.

Participants 
Neuf équipes prennent part à cette compétition.

Résultats 

|}

Liens externes 
Résultats

1987
Rink hockey
Rink hockey 1987
Sport en Espagne en 1987
Rink hockey en 1987